Джованни ди Никколо Мансуэти (также известен как Джованни Мансуэти; ; 1465 — 26 марта 1527) — итальянский художник эпохи Возрождения.

Мало что известно о его биографии. Он творил в Венеции с 1485 по 1526 годы. Джованни Мансуэти был учеником Джентиле Беллини, чей стиль подробного повествования он продолжает использовать в своих произведениях. В поздних работах, стиль Мансуэти схож с Чима да Конельяно и Витторе Карпаччо. Одна из этих работ находится в церкви в районе коммуны Баньи-ди-Лукка.

Произведения 
 Чудо креста, упавшего в канал святого Лоренцо (2 картины) (1494 и по 1506 год) — написана в античном стиле для церкви Скуола Гранде ди Сан Джованни Эванджелиста; находится в галерее Академии, Венеция.
 Чудо реликвии Святого Креста на Кампо Сан-Лио (1494)
 Сцены из жизни святого Марка (три сцены) — написана для скуолы Сан-Марко. Находится в галерее Академии, Венеция и в пинакотеке Брера, Милан.
 Взятие под стражу святого Марка в синагоге (1499) — находится в Лихтенштейнской картинной галерее, Вена.
 Ужин в Эммаусе
 Богоматерь с младенцем
 Поклонение волхвов (1500)
 Символическое изображение Распятия
 Мадонна с младенцем, св. Иоанном Евангелистом и неизвестной святой
 Крещение Христа
 Крещение Святого Аниануса святым Марком (1499)
 Святой Иероним в пустыне (около 1490 года) — холст, масло; находится в Бристольский музее и Арт-галерее.
 Чудесное исцеление дочери Бенвенуто (1502) — холст, масло, 359 x 296 см; находится в галерее Академии.

Галерея

Примечания 

Художники Италии XVI века
Художники Италии XV века
Художники Венеции
Художники итальянского Возрождения